L'amica – film del 1920 diretto da Mario Bonnard 
L'amica (Old Acquaintance) – film del 1943 diretto da Vincent Sherman
L'amica – film diretto del 1969 da Alberto Lattuada